Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für den BGL BNP Paribas Luxembourg Open 2017 des Damentennis. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 14. bis 16. Oktober 2017 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2017
2017